Golden Years ("anni d'oro" in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica 
Golden Years – singolo di David Bowie del 1975, dall'album Station to Station
The Golden Years – EP dei Motörhead del 1980
Golden Years – album di David Bowie del 1983
 Golden Years – traccia dell'album Natural Timbre di Steve Howe del 2001

Televisione 
Golden Years – miniserie televisiva statunitense del 1991
 Anni d'oro (Golden Years) – episodio della quarta stagione di Law & Order - I due volti della giustizia